Dottie est souvent le diminutif du prénom américain Dorothy ;
 Dottie West (1932 - 1991), chanteuse américaine de musique country ;
 Un de ses albums est intitulé 
 Dottie Parker (1893 - 1967), poète et scénariste américaine ;
 "Dottie" Dorothy Metcalf-Lindenburger (1975- ), astronaute américaine ;
 Dottie Mochrie et Dottie Pepper, joueuses de golf ;
 Dottie Dartland, productrice américaine de télévision, notamment de Dharma et Greg ;

 Le Nombre de Dottie est un nombre remarquable ;